Лига 2 — название футбольных дивизионов в некоторых странах:
 Лига 2 (Англия) — футбольный дивизион уровня D4.
 Лига 2 (Франция) — футбольный дивизион уровня D2.
 Лига 2 (Румыния) — футбольный дивизион уровня D2.
 Лига 2 (Иран) — футбольный дивизион уровня D3.
 Лига 2 (Индонезия) — футбольный дивизион уровня D2.

См. также